Adelbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Adelbach (Gaildorf), Weiler am Adelbach auf den Gemarkungen Eutendorf und Ottendorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Adelbach (Oberharmersbach), Zinken der Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 
 Adelbach (Oberhelfenschwil), Hof in der Gemeinde Oberhelfenschwil im Toggenburg, Kanton St. Gallen

 Adelbacher Wirtshaus, Ortswüstung in der Gemeinde Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Adelbach (Bina), linker Zufluss der Bina bei Geratsdorf, Gemeinde Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern 
 Adelbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers nach Ottendorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Adelsbach
 Adenbach
 Aderbach